Hans von Anweil ist der Name folgender Personen:

* Hans Albrecht von Anweil (um 1500–kurz nach 1562), Bürgermeister von Freiburg im Breisgau und später badischer Landvogt von Rötteln
 Hans Burkhard von Anweil (um 1531–593), herzoglicher Rat, Obervogt von Herrenberg und Beisitzer am Herzoglichen Hofgericht in Tübingen